

Кербі — місто у графстві Мерсісайд

Кербі — річка, ліва притока Німелена (басейн річки Амгунь).

Кербі — місто, штат Техас
 Кербі — місто, штат Вермонт
 Кербі — місто, штат Вайомінг
 Кербі — селище, штат Огайо
 Кербі — переписна місцевість, штат Арканзас